SMS Meteor (1903) – nave corsara della Kaiserliche Marine
 SMS Meteor – cacciatorpediniere della k.u.k. Kriegsmarine